Die Österreichische Fußballmeisterschaft 1937/38 wurde vom Nationalliga-Komitee ausgerichtet und von dessen Mitgliedern bestritten. Als Unterbau zur Nationalliga dienten neben der eingleisig geführten I. Liga auch mehrere Landesmeisterschaften der Bundeslandverbände.

Erste Spielstufe – Nationalliga

Allgemeines 
Die österreichische Meisterschaftssaison war in ihren letzten Spieltagen überschattet durch die Annexion Österreichs durch das Deutsche Reich am 12. März 1938. Der Spielbetrieb wurde vorerst fortgeführt, nach Beendigung der Meisterschaft wurde dieser vom NSRL übernommen und der „dem deutschen Manne unwürdige Professionalismus“ am 22. April 1938 abgeschafft.

Die Meisterschaft in der Nationalliga war mit zehn Mannschaften bestritten worden, die während des gesamten Spieljahres je zwei Mal aufeinandertrafen. Österreichischer/Ostmärkischer Fußballmeister wurde die Wiener Rapid, die ihren 12. Meistertitel gewann. Eine Teilnahme am Mitropapokal 1938 wurde vom NSRL untersagt. Die letzten vier Mannschaften mussten absteigen. Dies wurde durch „Spruch des Gaufachwartes“ erst am 9. Juli 1938, lange nach Meisterschaftsende, beschlossen.

Abschlusstabelle 

|}

1 Der FK Austria Wien wurde am 12. April 1938 per Geheiß des SA-Sturmbannführer Hermann Haldenwang zwangsweise in SC Ostmark Wien umbenannt.

Torschützenliste 

|}
siehe auch Die besten Torschützen

Die Meistermannschaft der Wiener Rapid 
Rudolf Raftl, Josef Musil, Anton Mayer – Stefan Wagner, Rudolf Schlauf, Heribert Sperner, August Fellner, Franz Wagner, Stefan Skoumal, Johann Hofstätter, Johann Meister, Josef Adelbrecht, Wilhelm Holec, Josef Wanzenböck, Lukas Aurednik, Johann Pesser, Franz Binder (C), Georg Schors, Franz Hofer, Walter Probst – Trainer: Leopold Nitsch – Sektionsleiter: Dionys Schönecker

Zweite Spielstufe

Allgemeines 
Als zweite Spielstufe wurde neben der I. Liga nachträglich die Landesmeisterschaften von Niederösterreich (Niederdonau), Oberösterreich (Oberdonau) und der Steiermark anerkannt.
Der SC Hakoah Wien wurde aus der laufenden Meisterschaft am 14. März 1938 ausgeschlossen und zwangsweise aufgelöst, die Vereinsfunktionäre verhaftet.

I. Liga 
Abschlusstabelle

|}

Niederdonau 
Abschlusstabelle

|}

Oberdonau 
Abschlusstabelle

|}

Steiermark 
Abschlusstabelle

|}

Damenfußballmeisterschaft 

In der Saison 1937/38 wurde die Saison wegen der nationalsozialistischen Machtergreifung im März 1938 der Frauenfußball abgebrochen.

Landesmeisterschaften

Salzburg 
Abschlusstabelle

|}

Kärnten 
Abschlusstabelle
Die Kärntner Landesmeisterschaft wurde nicht beendet. Teilnehmende Vereine waren:
 Klagenfurter AC
 SK Austria Klagenfurt
 Villacher SV
 SK Rapid Klagenfurt
 SK Weiß-Grün Klagenfurt

Tirol 
Abschlusstabelle

|}

Vorarlberg 
Abschlusstabelle

|}

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1937/38
1937
Fußball (Deutsches Reich, 1933–1945)